Robbers ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Robbers (* 1950), Rechtswissenschaftler
 Horst Robbers (1918–2010), Admiralarzt a. D.
 Karien Robbers (* 1993), niederländische Ruderin
 Robert Robbers (* 1950), niederländischer Ruder